Адамек () — польская фамилия. Известные носители:
 Адамек, Томаш (род. 1976) — польский боксёр-профессионал.
 Адамек, Божена (род. 1952) — польская актриса театра и кино.